Der Davis Cup 1989 war die 78. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbes für Herrennationalmannschaften im Tennis. Das zwischen dem 15. bis 17. Dezember ausgetragene Finale in Stuttgart gewann Gastgeber Deutschland mit 3:2 gegen Schweden. Die deutsche Mannschaft verteidigte damit ihren Titel aus dem Vorjahr.

Die Mannschaften

Weltgruppe 
In der Weltgruppe spielten 16 Mannschaften, welche sich aus den 8 besten Teams des Vorjahres und den Gewinnern der letztjährigen Relegation zusammensetzten.

Ergebnisse

Finale

Siehe auch 
 Fed Cup
 Davis Cup

Weblinks 
 Offizielle Seite des Davis Cups

Einzelnachweise 

1989
Tennisturnier 1989